Sinagra kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Sinagra, Western Australia, förort till Perth, City of Wanneroo,

Italien 

 Sinagra, Messina, kommun, Messina, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar